Neuhof désigne notamment :

Toponyme

Neuhof, une commune de Basse-Saxe;
 Neuhof, une commune de Hesse ;
 Neuhof an der Zenn, un bourg de Bavière

le Neuhof, un quartier de Strasbourg
 Neuhof, l'ancien nom de Neuhaeusel
 Neuhof, ferme de Longeville-lès-Saint-Avold

Patronyme 

 Karl Neuhof (1891-1943), résistant allemand au nazisme.

Voir aussi 
 Neuhoff
 Neuhoff